Zbigniew Raubo (ur. 1957) – polski bokser
 Zbigniew Raubo (ur. 1969) – polski pianista